Thomas Wyatt (dichter) (1503-1542), Engels dichter en diplomaat.
 Thomas Wyatt (junior) (1521-1554), rebellenleider en zoon van de dichter.